Белло́к-Сен-Кламе́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Миранд. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32042.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 85 км западнее Тулузы, в 25 км к юго-западу от Оша.

На западе коммуны протекает река Баиз, а на востоке — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 138 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 80 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 56 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 61,3 %). Из 56 активных жителей работали 52 человека (23 мужчины и 29 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 24 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Св. Климента (XI век). Исторический памятник с 1890 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер